Cette page contient les pages d'homonymie de Descamps et Descamp.

  ;
 Alfred Descamps-Danel (1806-1883), industriel français ;
 André Descamps (1792-1866), prêtre et écrivain ecclésiastique belge ;
 Baptiste Descamps (1836-1873), personnalité de la Commune de Paris ;
  ;
 Bernard Descamps (1758-1825), homme politique français ;
 Bernard Descamps (né en 1947), photographe français ;
 Édouard Descamps (1847-1933), homme politique belge ;
 Elsa Descamps (née en 1996), joueuse française de volley-ball et de beach-volley ;
 Eugène Descamps (1922-1990), syndicaliste français ;
 François Descamps (1875-1934), boxeur et manager de boxe ;
 Guillaume Descamps (1779-1858), peintre et graveur français, Prix de Rome de peinture en 1802 ;
 Henri-Clotaire Descamps (1906-1942), militaire et résistant français ;
 Jean-Baptiste Descamps (1714-1791), peintre et écrivain français, fondateur de l’école gratuite de dessin de Rouen ;
 Jean-Baptiste Descamps (1809-1886), chansonnier  né à Mons (Belgique).
 Jean-Mathieu Descamps (né en 1983), footballeur français ;
 Jean-Jacques Descamps (né en 1935), homme politique français ;
 Louisa Descamps-Sabouret (1855-1916), peintre française ;
 Marie-Hélène Descamps (1938–2020), députée européenne ;
 Mathieu Descamps, ingénieur du son ;
 Marius Descamps (1924-1996), entomologiste ; 
 Patrick Descamps, acteur belge ;
 Philippe Descamps (né en 1973), professeur de philosophie français ;
 Pierre Descamp (né en 1973), biologiste français ; 
 Pierre Descamps (1916-1992), homme politique belge ;
 Rémy Descamps (1996-), footballeur français ;
 Timo Descamps (né en 1986), chanteur et acteur de télévision belge.
Entreprise
 La famille Descamps est la fondatrice d'une entreprise de l'industrie textile actuellement chaîne de boutiques de vente de linge de maison.

Voir aussi 
 
 
Patronyme belge
Patronyme français